TGFBR3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 851 амінокислоту, а молекулярна маса — 93 499.

Кодований геном білок за функцією належить до рецепторів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Білкові рецептори